Sezóna 2009/2010 byla 62. sezónou Německé ligy ledního hokeje. Mistrem ligy se stal tým Hannover Scorpions.

Konečná tabulka základní části

Předkolo 
hráno na 2 vítězná utkání.

Play off

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Play off

Externí odkazy 
 
 www.hokejportal.cz/dalsi-ligy/del – české zpravodajství z německé nejvyšší hokejové soutěže

Německá hokejová liga
Lední hokej v roce 2009
Lední hokej v roce 2010